Midnight Radio é o segundo álbum de estúdio da banda de jazz/música ambiente Bohren & der Club of Gore. É também o último a apresentar o guitarrista Reiner Henseleit. Ele seria substituído no próximo trabalho, Sunset Mission, pelo saxofonista Christoph Clöser.

Faixas
Disco 1
1 - 22:34
2 - 13:12
3 - 10:23
4 - 13:00 
5 - 12:38

Disco 2
6 - 11:34
7 - 12:32
8 - 12:29
9 - 12:09
10 - 12:17 
11 - 12:43

Formação
Thorsten Benning (bateria)
Morten Gass (piano, piano rhodes)
Robin Rodenberg (baixo)
Reiner Henseleit (guitarra)

Álbuns de Bohren & der Club of Gore
Álbuns de 1995
Álbuns de jazz
Álbuns duplos